Wimbledon-mesterskaberne 1970 var den 84. udgave af Wimbledon-mesterskaberne gennem tiden og den tredje udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 22. juni - 4. juli 1970.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Wimbledon-mesterskaberne 1970 androg £ 41.650, hvilket var en stigning på 25 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem senior- og to juniormesterskaber, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wimbledon 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1970  
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – Wimbledon 1970

Referencer 

1970
Tennis i 1970